Rio Escondido kan syfta på följande:

 Rio Escondido (vattendrag i Brasilien, Rondônia), vattendrag i Brasilien
 Río Escondido, flod i Nicaragua
 Río Escondido, Durango, ort i Durango, Mexiko